Deadly Class ist der Titel folgender Werke:

 Deadly Class (Comic), Comic von Rick Remender
 Deadly Class (Fernsehserie), Fernsehserie auf Basis des Comics